Tadeusz Hołubowicz
 Witold Hołubowicz
 Włodzimierz Hołubowicz